Gotcha – concetto di programmazione
 Gotcha – videogioco del 1973
 Toccato! (Gotcha!) – film del 1985
 Gotcha! The Sport! – videogioco del 1987 basato sul film